Francis Wathier (né le  à Saint-Isidore, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel retraité de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après sa carrière junior, il fut repêché par les Stars de Dallas lors du repêchage de 2003. Il rejoignit donc l'organisation des Stars en 2005-2006.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 ||Olympiques de Hull ||LHJMQ ||63 ||1 ||3 ||4 ||68 ||12 ||1 ||2 ||3 ||30
|-
|2002-2003 ||Olympiques de Hull ||LHJMQ ||72 ||9 ||18 ||27 ||143 ||20 ||1 ||6 ||7 ||20
|-
|2003-2004 ||Olympiques de Gatineau ||LHJMQ ||51 ||9 ||16 ||25 ||127 ||15 ||0 ||2 ||2 ||23
|-
|2004-2005 ||Olympiques de Gatineau ||LHJMQ ||67 ||15 ||20 ||35 ||96 ||10 ||0 ||2 ||2 ||8
|-
|2005-2006 ||Stars de l'Iowa ||LAH ||11 ||0 ||1 ||1 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Steelheads de l'Idaho ||ECHL ||17 ||4 ||9 ||13 ||31 ||7 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|2006-2007 ||Stars de l'Iowa ||LAH ||57 ||14 ||3 ||17 ||78 ||12 ||0 ||4 ||4 ||25
|-
|2007-2008 ||Stars de l'Iowa ||LAH ||19 ||2 ||3 ||5 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Chops de l'Iowa ||LAH ||77 ||6 ||10 ||16 ||127 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Stars du Texas ||LAH || 76|| 19|| 21|| 40|| 101|| 24|| 2|| 6|| 8|| 18
|-
|2009-2010 ||Stars de Dallas ||LNH || 5|| 0|| 0|| 0|| 5|| || || || ||
|-
|2010-2011 ||Stars du Texas ||LAH || 68|| 19|| 16|| 35|| 78|| 6|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2010-2011 || Stars de Dallas || LNH || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 ||Stars du Texas ||LAH || 75|| 18|| 24|| 42|| 94|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Stars de Dallas || LNH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 ||Stars du Texas ||LAH || 61|| 4|| 16|| 20|| 77|| 9|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
|2012-2013 || Stars de Dallas || LNH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 ||Stars du Texas ||LAH || 48|| 5|| 4|| 9|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Admirals de Milwaukee ||LAH || 17|| 4|| 7|| 11|| 25|| 3|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|2014-2015 || Pirates de Portland ||LAH || 68 || 5 || 9 || 14 || 53 || 5 || 3 || 0 || 3 || 4
|-
|2015-2016 || Prédateurs de Laval || LNAH || 34 || 19 || 14 || 33 || 27 || 13 || 1 || 5 || 6 || 28
|-
|2016-2017 || Prédateurs de Laval ||LNAH || 40 || 15 || 23 || 38 || 54 || 6 || 0 || 2 || 2 || 11

Notes et références 

Personnalité du comté de Prescott et Russell
Francophonie en Ontario
Naissance en décembre 1984
Naissance dans les Comtés unis de Prescott et Russell
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Olympiques de Hull
Joueur des Olympiques de Gatineau
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Stars de l'Iowa
Joueur des Chops de l'Iowa
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Prédateurs de Laval